Tvrdalj Petra Hektorovića u Starom Gradu
Kuća Zamberlin (Hektorović) u Visu
Kuća Užižić (Hektorović) u Hvaru